Леман може да се отнася за:
 Вили Леман (1884-1942), съветски шпионин
 Йенс Леман (р. 1969), германски футболист
 Ърнест Леман (1915-2005), американски сценарист
 Леман, наименование на Женевското езеро в Швейцария и Франция